Božetín heißen die tschechischen Orte

 Božetín (Nový Kostel)
 Božetín (Sedlec-Prčice)